Aube dorée est utilisé pour désigner :
 l’Ordre hermétique de l'Aube dorée, société secrète anglaise au tournant du  ;
 Aube dorée (), parti politique grec.

Voir aussi 
 Golden Dawn (littéralement « Aube dorée »), film américain sorti en 1930.
 Golden Dawn Girls (littéralement « les filles d'Aube dorée »), documentaire norvégien sur le parti politique Aubre dorée, sorti en 2017.